Aldama steht für:
 Aldama (Pflanzen), Pflanzengattung in der Familie der Korbblütler (Asteraceae)

Orte in Mexiko:
 Aldama (Chiapas)
 Aldama (Guanajuato)
 Aldama (México)
 Aldama (Tabasco)
 Aldama (Tamaulipas)

Municipios in Mexiko
 Municipio Aldama (Chiapas)
 Municipio Aldama (Chihuahua)
 Municipio Aldama (Tamaulipas)

Aldama ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Aldama (* 1956), kubanischer Boxer
 Ángel Aldama (* 1936), guatemaltekischer Ringer
 Carlos Lazaro Aldama Perez (* 1938), kubanischer Musiker und Politiker
 Gregorio Aldama (* 1938), kubanischer Boxer

 Júlio Aldama (1931–1989), mexikanischer Schauspieler und Regisseur
 Nancy Aldama (* 1946), kubanische Gymnastin
 Orlando Aldama (1904–1987), uruguayischer Autor und Drehbuchautor
 Santi Aldama (* 2001), spanischer Basketballspieler
 Santiago Aldama (* 1968), spanischer Basketballspieler
 Yamilé Aldama (* 1972), kubanische Leichtathletin

Siehe auch:
 Juan Aldama (Begriffsklärung)